Юха:
 Ю́ха, ю́шка — уха, навар, бульон
 Ю́ха, ю́шка — просторечное название крови.
 Юха () — песчаная пустыня в США.
 Юха (демон) — злой демон в башкирской и татарской мифологии.
 Юха (хлеб) () — вид лаваша в азербайджанской кухне.
 «Юха» () — художественный фильм 1999 года финского кинорежиссёра Аки Каурисмяки.
 Юха, Юхо () — финское мужское имя, производное от Johannes.

Персоны 
 Юха, Йоосеп (род. 1996) — эстонский футболист.

См. также 
 Юхо

Примечания